Полупанов Андрій Васильович (1888—1956) — учасник військового встановлення радянської влади в Україні.
 Полупанов Віктор Андрійович (*1946) — радянський хокеїст, Олімпійський чемпіон 1968. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Полупанов Володимир Іванович (1976—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Полупанов Володимир Костянтинович (*1925) — Герой Радянського Союзу (1945).

Прізвища